Fernando Bernal ist der Name folgender Personen:

* Fernando Bernal (Ritter), spanischer Ritter 
 Fernando Bernal (Gewichtheber) (* 1941), kubanischer Gewichtheber